zadužbina
Zadužbina (arheološko nalazište)
Zadužbena knjižnica St. Gallen